Champ kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Champ-sur-Drac, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Champ-le-Duc, departementet Vosges i regionen Grand Est,